Andy Bell peut désigner :
 Andy Bell (1964-), chanteur du groupe Erasure ;
 Andy Bell (1970-), guitariste et chanteur du groupe Ride, devenu bassiste du groupe Oasis de 1999 à 2009, puis guitariste de Beady Eye depuis 2010.